Blow Up (qui signifie en anglais « faire sauter » ou « exploser ») peut désigner :
 Blow-Up, le film de Michelangelo Antonioni sorti en 1966.
 Blow-Up, l'album de jazz d'Herbie Hancock paru en 1966, bande originale du film homonyme.
 Blow Up, l'émission de télévision sur le cinéma d'Arte créée en 2010.